Акан может означать:

 Населённые пункты
 Акан — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана.
 Акан — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Акан сере — аул в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.

 Другое
 Акан — один из аканских языков.
 Акан — народ, говорящий на языке акан.
 Акан — группа вулканов, расположенная на японском острове Хоккайдо в префектуре Хоккайдо.
 Акан — озеро в Японии, на острове Хоккайдо.
 Акан — озеро в Муезерском районе Карелии.
 Акан — река в Архангельской области.
 Акан — название реки Кайдодеги в верхнем течении (Республика Карелия).
 Акан Серэ Корамсаулы (1843—1913) — казахский народный поэт — акын, певец — композитор.
 Акан, Тарык (1949—2016) — турецкий актёр.